Ingersoll peut faire référence à :

Personnes 
  (1952 - ), américain, auteur de comics,
  (1852 - 1946), naturaliste, écrivain et explorateur américain,
 Frederick Ingersoll (1876-1927), créateur de la première chaine mondiale de parcs d'attractions,
 Jared Ingersoll (1749–1822), homme d'état américain, un des signataires de la Constitution des États-Unis,
  (né en 1949), économiste américain,
  (1747-1823), lieutenant-gouverneur du Connecticut de 1816 à 1823,
 Ralph Ingersoll (1900-1985), écrivain et éditeur américain,
 Ralph M. Ingersoll Jr. (1946- ), éditeur de presse américain, fils du précédent,
 Robert Ingersoll (1833-1899), orateur et leader politique américain,
 Robert Hawley Ingersoll et Charles Henry Ingelsoft, américains, fondateurs de la compagnie de montres ,
 Robert Ingersoll Aitken (1878-1949), sculpteur américain,
 Simon Ingersoll (1818-1894), fondateur de la compagnie Ingersoll Rand,
  (1749-1812), pionnier du Haut-Canada. 

Ingersoll est aussi un prénom, surtout porté dans le monde anglo-saxon, notamment celui d’Ingersoll Lockwood (1841-1918), avocat et écrivain américain.

Lieux

Canada 
 Ingersoll, ville dans le comté d'Oxford sur la rivière Thames, dans le sud est de l'Ontario au Canada,

États-Unis 
 , une petite zone non incorporée de la ville d'Edelron, dans le Wisconsin aux États-Unis,
 , une zone non incorporée de l'État de l'Oklahoma aux États-Unis,
 , une ville dans l'État du Michigan aux États-Unis.

Organisations 
 Ingersoll Airport, l'aéroport de Canton, dans l'Illinois,
 Ingersoll Rand, un conglomérat industriel américain,
 , une marque de montres actuellement détenue par Zeon Watches.

Voir aussi 
 Le modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR) est un modèle mathématique.